Jonasdorf ist ein deutscher Ortsname:
 Jonasdorf, Ort im Kreis Marienburg (Westpreußen), seit 1945: Janówka (Stare Pole), Powiat Malborski, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Jonasdorf, Ort im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Jankowiec, Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen